Aceratium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Aceratium ingår i familjen Elaeocarpaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Harsyreordningen
Aceratium